

Кішкино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Кішкино — присілок, Кімрський район, Тверська область